«Live at the O² Arena» — перший концертний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. У Великій Британії альбом вийшов 18 травня 2009 року.

Список композицій

CD and digital download
 "Piece by Piece" (Кеті Мелуа) – 3:19
 "Lilac Wine" (James Shelton) – 4:08
 "Kviteli Potlebi (Yellow Leaves)" (Гія Канчелі, Gruzinski) – 2:54
 "My Aphrodisiac Is You" (Майк Бетт) – 4:20
 "Crawling up a Hill" (Mayall) – 3:25
 "Mary Pickford (Used to Eat Roses)" (Бетт) – 3:15
 "Blues in the Night" (Гарольд Арлен, Джонні Мерсер) – 4:20
 "If You Were a Sailboat" (Бетт) – 3:57
 "Ghost Town" (Мелуа, Бетт) – 3:41
 "Perfect Circle" (Мелуа, Molly McQueen) – 7:12
 "Spider's Web" (Мелуа) – 3:58
 "Toy Collection" (Мелуа) – 3:15
 "Scary Films" (Бетт) – 4:08
 "Mockingbird Song" (Бетт) – 4:16
 "The Closest Thing to Crazy" (Бетт) – 4:16
 "Nine Million Bicycles" (Бетт) – 3:35
 "On the Road Again" (Floyd Jones, Алан Вілсон) – 4:56
 "Kozmic Blues" (Дженіс Джоплін, Gabriel Mekler) – 5:19
 "I Cried for You" (Мелуа) – 3:31
Бонусні треки цифрового видання
<LI>"Thank You Stars" (Бетт) – 3:49
<LI>"Two Bare Feet" (Мелуа, Бетт) – 3:25
<LI>"Spellbound" (Мелуа) – 4:29

Грамофонна платівка 
Сторона A (21:22 хв.)
"Piece by Piece" (Мелуа) – 3:19
"Lilac Wine" (Shelton) – 4:07
"Kviteli Potlebi (Yellow Leaves)" (Kancheli, Gruzinski) – 2:54
"My Aphrodisiac Is You" (Бетт) – 4:20
"Crawling up a Hill" (Mayall) – 3:25
"Mary Pickford (Used to Eat Roses)" (Бетт) – 3:14

Сторона B (22:57 хв.)
"Blues in the Night" (Arlen, Mercer) – 4:20
"If You Were a Sailboat" (Бетт) – 3:57
"Ghost Town" (Мелуа, Бетт) – 3:41
"Thank You Stars" (Бетт) – 3:49
"Perfect Circle" (Мелуа, McQueen) – 7:12

Сторона C (23:38 хв.)
"Two Bare Feet" (Мелуа, Бетт) – 3:25
"Spider's Web" (Мелуа) – 3:58
"Toy Collection" (Мелуа) – 3:15
"Scary Films" (Бетт) – 4:08
"Spellbound" (Мелуа) – 4:29
"Mockingbird Song" (Бетт) – 4:15

Сторона D (21:40 хв.)
"The Closest Thing to Crazy" (Бетт) – 4:16
"Nine Million Bicycles" (Бетт) – 3:35
"On the Road Again" (Jones, Wilson) – 4:56
"Kozmic Blues" (Joplin, Mekler) – 5:19
"I Cried for You" (Мелуа) – 3:31

Варіації 
У Португалії альбом вийшов із бонусним CD під назвою "Concerto mais pequeno do mundo" ("Найменший концерт у світі") із матеріалами, які первинно були записані 21 лютого 2009 для Rádio Comercial:
 "If You Were a Sailboat"
 "Crawling up a Hill"
 "Nine Million Bicycles"
 "Dirty Dice"
 "Lilac Wine"

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми Dramatico Records
Джазові альбоми
Блюзові альбоми